Ficus puede referirse a:

Ficus, género de plantas de la familia Moraceae (Botánica).
Ficus, género de moluscos gasterópodos de la familia Ficidae (Zoología).